White Pine ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 White Pine (Michigan)
 White Pine (Montana)
 White Pine (Pennsylvania)
 White Pine (Tennessee)
 White Pine (West Virginia)
 White Pine Lodge (Virginia)
 White Pine County, Verwaltungseinheit in Nevada